Конец любви () — американская драма 2012 года, режиссёр Марк Веббер
 Конец любви () — индийская драма 2011 года, режиссёр Бампи
 Конец любви — гонконгская драма 2009 года, режиссёр Oi do chun
 Конец любви — египетская драма 1957 года, режиссёр Хасан Эль-Сейфи